John Sanford (schrijver) (1904-2003), Amerikaans schrijver
 John Sanford (komiek) (1922-1991), Amerikaans komiek die onder het pseudoniem Redd Foxx optrad. 
 John Sanford (bioloog) (1950), Amerikaans wetenschapper